William Morris peut désigner :
 William Morris Hunt (1824-1879), peintre américain ;
 William Hopkins Morris (1827-1900), général de l'Union de la guerre de Sécession ;
 William Morris (1834-1896), artiste et écrivain britannique ;
 William Morris Davis (1850-1934), géographe américain ;
 William Richard Morris (1877-1963), industriel britannique ;
 William Morris (1939-), tireur sportif américain.